Bergwiesen steht für:

 Bergwiesen bei St. Andreasberg, Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Bergwiesen im Osterzgebirge, Naturschutzgroßprojekt in Sachsen
 Bergwiesen um Schönheide und Stützengrün, ein Natura 2000-Gebiet im Westerzgebirge,
 Naturschutzgebiet Bergwiesen bei Neuastenberg (Schmallenberg) bei Langewiese und Neuastenberg, Stadtgebiet Schmallenberg, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Bergwiesen bei Neuastenberg (Winterberg) bei Lenneplätze und Neuastenberg, Stadtgebiet Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Bergwiesen bei Winterberg, Nordrhein-Westfalen
 Johanneser Bergwiesen, Niedersachsen
 Bergwiesen (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Bergwiesen bei Königshütte, FFH-Gebiet in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Bergwiesengesellschaften bei Hohegeiß, Niedersachsen